Mala Gora (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
 Mala Gora (Zreče), een plaats in de Sloveense gemeente Zreče